Александр Мейстер:
 Мейстер, Александр Карлович (1865—1938) — геолог, петрограф, минералог, директор Геолкома (1918—1921), профессор, доктор геолого-минералогических наук.
 Мейстер, Александр Рейнгольдович (1857 — ?) — русский военачальник, генерал-лейтенант.